

Села:
 Замістя — Запорізька область, Чернігівський район
 Замістя — Чернігівська область, Прилуцький район

Замістя — село, Мінська область, Узденський район

Замістя або Замостя — місто, Люблінське воєводство.
 Замістя — село, Підкарпатське воєводство, Ярославський повіт